2 miejscowości w Polsce:
 Sobki – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów
 Sobki – osada w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn